Erkan est un prénom et un nom de famille turc.

Prénom 
 Erkan Oğur (né en 1954), musicien turc ;
 Erkan Zengin (né en 1985), footballeur suédois d’origine turque.

Nom de famille 
 Adnan Erkan (né en 1968), footballeur turc ;
 Enes Erkan (né en 1987), karatéka turc.

Cinéma 
 Erkan and Stefan, film allemand réalisé par Michael Herbig, sorti en 2000.

Homonymie de patronyme
Patronyme turc
Prénom turc